Сен-Сюльпи́с-ла-Пуа́нт (, , ранее Сен-Сюльпис) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81271.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 28 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к юго-западу от Альби.

По территории коммуны протекают реки Тарн и Агу.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 8091 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 4759 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3693 были экономически активными, 1066 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 3693 активных работали 3371 человек (1770 мужчин и 1601 женщина), безработных было 322 (145 мужчин и 177 женщин). Среди 1066 неактивных 281 человек были учениками или студентами, 375 — пенсионерами, 410 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Подземелье средневекового замка Кастелла. Исторический памятник с 1994 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн